Il doppio del torneo di tennis Joplin Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrick Briaud e Donald Young che hanno battuto in finale Goran Dragicevic e Mirko Pehar 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (semifinali)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (finale)

 Hugo Armando /  Santiago González (semifinali)
 Josh Goodall /  Ross Hutchins (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2007